Пельву:
 Пельву — коммуна во Франции, департамент Верхние Альпы.
 Пельву — горный массив в Западных Альпах.